(4280) Simonenko, un astéroïde de la ceinture principale nommé en hommage à l'astronome Alla Simonenko.

Patronymie 

Alla Simonenko (1935-1984), astronome soviétique
Iaroslava Simonenko (née en 1996), joueuse de volley-ball russe
Natalia Simonenko (née en 1988), joueuse de volley-ball russe